Alachua – città della Contea di Alachua, Florida (Stati Uniti d'America)
 Alachua – genere di insetti della sottofamiglia Entedoninae
 Alachua – EP degli Hot Water Music del 1998